Qaqqakasik bezeichnet:
 Qaqqakasik (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaqqakasik (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qaqqakasik (Insel), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland